Bjala (Roese), stad in Bulgarije, oblast Roese
 Bjala (gemeente in Roese), bijbehorende gemeente
 Bjala (Varna), stad in Bulgarije, oblast Varna
 Bjala (gemeente in Varna), bijbehorende gemeente
 Bjala (Sliven), dorp in Bulgarije, oblast Sliven
 Bjala Slatina, stad in Bulgarije
 Bjala Slatina (gemeente), bijbehorende gemeente